Mobbing – słowo określające prześladowanie współpracowników lub podwładnych
 Mobbing – stosowany w zoologii termin określający dręczenie zwierzęcia (drapieżnika czy intruza) przez grupę innych
 Mi piace lavorare – Mobbing – włoski film z 2004 roku